Die Liga 1935 war die neunte Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 31. März und endete am 1. Dezember 1935.

Modus 
Die 11 Mannschaften spielten jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt somit 20 Spiele. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1935 auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1935
Fußballsaison 1935